Андре́й Ви́кторович Ма́рков (, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, игравший на позиции защитника.

Чемпион мира 2008 года, двукратный бронзовый призёр первенств планеты: 2005 и 2007 годов. В составе московского «Динамо» стал двукратным чемпионом России, в составе казанского «Ак Барса» стал обладателем Кубка Гагарина 2018. Заслуженный мастер спорта России.

Игровая карьера 
Родился в Воскресенске. Начинал в местном «Химике», в составе которого регулярно играл с 1995 по 1998 год. Затем перешёл в московское «Динамо», где провёл ещё два сезона. В том же 1998 году на драфте НХЛ был выбран клубом «Монреаль Канадиенс» под общим 162-м номером.

Несмотря на то, что Марков постепенно переквалифицировался из центрального нападающего в защитника, его результативность росла с каждым годом: в сезоне 1999/2000 всего за 29 игр он смог записать на свой счёт 11 голов и 12 передач. В том же сезоне стал чемпионом России и получил приз «Золотая клюшка».

В 1999 году в финале Евролиги забил гол магнитогорскому «Металлургу» через всю площадку и сравнял счёт за 8 секунд до конца матча, однако это не спасло «Динамо» от поражения. Считает этот момент лучшим в своей карьере на 2001 год.

Став лучшим хоккеистом России 2000 года, Андрей Марков переезжает за океан. Если в первые два сезона он ещё осваивался в американском хоккее и даже провёл пару десятков игр в квебекском фарм-клубе «Монреаля», то с сезона 2003/04 стал одним из лучших защитников «Монреаль Канадиенс».

Во время локаута в НХЛ Марков играл за московское «Динамо» и помог ему стать чемпионом России. На его счёту в том сезоне 23 очка в 42 играх регулярного чемпионата и 2 гола в плей-офф.

В сезоне 2005/06 защитник набирает 46 (10+36) очков, затем — 49 (6+43), и, наконец, 58 (16+42). Сезон 2007/08 вообще стал для него пока что лучшим в карьере: Марков впервые вышел на лёд в Матче всех звёзд, а также добился громких успехов на международном уровне.

Андрей Марков играл за сборную России на чемпионатах мира 1999, 2000, 2005 (бронза), 2007 (бронза) и 2008 (золото) годов. На ЧМ-2007, набрав 8 очков в 8 играх, получил звание лучшего защитника турнира.

16 июня 2010 года получил канадский паспорт.

В сезоне 2010/11 Марков провёл всего 7 игр. 13 ноября в столкновении с капитаном «Каролина Харрикейнз» Эриком Стаалом получил тяжёлую травму колена. На полное восстановление у игрока ушло почти полтора года. Следующую свою игру он провёл лишь 10 марта 2012 года против «Ванкувер Кэнакс».

23 июня 2011 года подписал новый трёхлетний контракт с «Монреаль Канадиенс».

3 октября 2012 года подписал контракт с чеховским «Витязем» на время локаута в НХЛ.

23 июня 2014 года продлил контракт с «Канадиенс» до конца сезона 2016/17 на сумму $5,75 млн в год.

По окончании сезона «Монреаль» не стал продлевать контракт с игроком, после чего Марков объявил о своём возвращении в Россию. 31 июля 2017 года подписал двухлетний контракт с клубом КХЛ «Ак Барс». В составе казанского клуба в первом же сезоне выиграл Кубок Гагарина, сыграв во всех матчах плей-офф.

Перед сезоном 2019/20 перешёл в ярославский «Локомотив». Дебютировал в новом клубе 29 октября 2019 года в игре против нижегородского «Торпедо» (1:2), в этом матче сделал результативную передачу. Из-за травмы не выступал до середины декабря. 17 декабря 2019 года, за три дня до своего 41-летия, забросил свою первую шайбу за «Локомотив». Марков в овертайме принёс победу своему клубу в гостевом матче против минского «Динамо» (3:2).

16 апреля 2020 года объявил о завершении карьеры профессионального хоккеиста.

При этом в сентябре 2021 года РУСАДА дисквалифицировало Маркова на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил — он не предоставил данные о том, где находится.

Тренерская карьера 
21 мая 2021 года вошёл в штаб Юрия Бабенко в подольском «Витязе», однако уже 1 июля 2021 года покинул клуб. 6 июля 2022 года вошёл в тренерский штаб Бориса Миронова в московском «Спартаке». 19 января 2023 года покинул клуб.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения

Командные 
 Бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира: 1997;
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира: 1998;
 Чемпион России: 2000, 2005, 2018;
 Чемпион мира: 2008;
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2005, 2007;
 Обладатель Кубка Гагарина: 2018.

Личные 
 Обладатель «Золотой клюшки»: 2000.
 Обладатель «Золотого шлема»: 2000, 2005.
 Участник Матча всех звёзд НХЛ: 2008, 2009.
 Лучший защитник Чемпионата мира по хоккею 2007.
 Участник символической сборной Чемпионата мира 2007.
 Участник матча звёзд КХЛ: 2018.

Государственные награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (30 июня 2009 года) — за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах

В филателии 

Андрей Марков изображён на почтовой марке, посвящённой победе сборной России на чемпионате мира по хоккею 2008 года (вместе с А. Радуловым, Д. Гребешковым, М. Афиногеновым).

Примечания 

Родившиеся в Воскресенске
Хоккеисты России
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Квебек Цитаделлс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Обладатели Кубка Гагарина
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Заслуженные мастера спорта России
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Хоккейные тренеры России
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»